Иван Суриков:
 Суриков, Иван Владимирович (род. 1965) — современный русский художник.
 Суриков, Иван Захарович (1841—1880) — российский поэт.